Прошлогодний чемпион — Роджер Федерер — защитил свой титул.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

 ' Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Второй раунд)
  Давид Налбандян (Полуфинал)
  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Николай Давыденко (Четвёртый раунд)
  Иван Любичич (Финал)
  Гильермо Кориа (Третий раунд)
  Гастон Гаудио (Второй раунд)
  Джеймс Блейк (Четвертьфинал)
  Андре Агасси (Отказ)  Давид Феррер (Полуфинал)
  Ришар Гаске (Второй раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Второй раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Второй раунд)
  Радек Штепанек (Четвёртый раунд)
  Николас Кифер ''(Четвёртый раунд)

<li>  Доминик Хрбаты (Второй раунд)
<li>  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
<li>  Себастьян Грожан (Третий раунд)
<li>  Робби Джинепри (Третий раунд)
<li>  Томми Робредо (Второй раунд)
<li>  Марио Анчич (Четвертьфинал)
<li>  Яркко Ниеминен (Третий раунд)
<li>  Игорь Андреев (Третий раунд)
<li>  Маркос Багдатис (Третий раунд)
<li>  Томаш Бердых (Третий раунд)
<li>  Томми Хаас (Третий раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Второй раунд)
<li>  Оливье Рохус (Четвёртый раунд)
<li>  Филиппо Воландри (Третий раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
<li>  Хуан Игнасио Чела (Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификации

NASDAQ-100 Open 2006